Грасиас — многозначный термин.

Фамилия 
 Грасиас, Валериан (1901—1978) — первый индийский кардинал.
 Грасиас, Освальд (род. 1944) — индийский кардинал.

Топоним 
 Грасиас (Гондурас) — город в Гондурасе.